Box Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Box Lake (Arkansas)
 Box Lake (Colorado)
 Box Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Box Lake (Shasta County, Kalifornien)
 Box Lake (Arthur County, Nebraska)
 Box Lake (Morrill County, Nebraska)
 Box Lake (Nevada), Karsee im Elko County
 Box Lake (Oregon)
 Box Lake (Utah)
 Box Lake (Wisconsin)
 Box Lake (Wyoming)